Orient Express, Orientexpress nebo Orient-Express může označovat:

 Orient expres – název vlaků provozovaných od roku 1883 do roku 2009
 Orientexpress (román) – román Grahama Greena
 Orient Express (automobil) – značka automobilů vyráběných v letech 1895 až 1904 v Gaggenau
 Orient Express (horská dráha) – horská dráha provozovaná v letech 1980 až 2003 v Kansas City v Missouri
 Orient-Express Hotels – firma provozující řetězec luxusních hotelů a turistických vlaků 
 Orientexpress (film, 1927) – německý film z roku 1927
 Orientexpress (film, 1944) – německý film z roku 1944, režisér Viktor Tourjansky
 Orientexpress (film, 1954) – německý film z roku 1954
 Orient-Express (časopis) – italský komiksový magazín